Специальная унитарная группа — группа унитарных матриц заданного порядка с определителем, равным 1, и произведением матриц как групповой операцией; для матриц размером  обозначается .

Специальная унитарная группа является подгруппой унитарной группы , состоящей из всех унитарных матриц .

Генераторы

SU(2) 
Для группы  генераторы известны как матрицы Паули:

SU(3) 
Аналогом матриц Паули для  служат тензоры Гелл-Манна:

Генераторы для  определяются как  с использованием соотношения:
.

Они подчиняются следующим соотношениям:
 , где  — структурная константа, значения которой равны:
 , 
 , 
 ;
 .

SU(4) 
Эрмитовы матрицы генераторы для , аналогичные матрицам Паули и матрицам Гелл-Манна, имеют вид:

Эти матрицы ортогональны, а также удовлетворяют выражению для следа:

и тождеству Якоби:

При этом коммутатор вычисляется как:

Таблица структурных констант

Литература 
 
 Займан Дж. Современная квантовая теория. — М.: Мир, 1971. — 288 с.

Ссылки 
 Physics 558 — Lecture 1, Winter 2003

См. также 
 Специальная ортогональная группа

Группы Ли